A 695-ös jelzésű regionális autóbusz Szigethalom helyi járata, az Autóbusz-állomás és a Szabadkai út 270. megállóhelyek között közlekedik. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei
Iskolai tanítási napokon 1 járat az ellenkező irányban megy végig az útvonalon.

!Sorszám (↓)
!Megállóhely
!Sorszám (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Autóbusz-állomásvégállomás||24
|align=left|
|-
|1||TÜZÉP telep||23
|align=left|
|-
|2||városháza||22
|align=left|
|-
|3||Szabadkai út||∫
|align=left|
|-
|4||Piac tér||∫
|align=left|
|-
|5||Marlyn telepi iskola||∫
|align=left|
|-
|6||Csillag utca||∫
|align=left|
|-
|7||Marlyn telepi iskola||∫
|align=left|
|-
|8||Piac tér||∫
|align=left|
|-
|9||Szabadkai út||∫
|align=left|
|-
|10||Szabadkai úti iskola||21
|align=left|
|-
|11||Széchenyi út||20
|align=left|
|-
|12||Gyöngyösi utca||19
|align=left|
|-
|∫||Viola utca||18
|align=left|
|-
|13||Nefelejcs utca||∫
|align=left|
|-
|14||Autóbusz-forduló||∫
|align=left|
|-
|15||Nyár utca 116.||∫
|align=left|
|-
|16||Nyár utca 156.||∫
|align=left|
|-
|17||Szabadkai út 270.vonalközi végállomás||17
|align=left|
|}

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Szigethalom autóbuszvonalai